Тормантос () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Санто-Доминго-де-ла-Кальсада. Занимает площадь 11,07 км². Население — 157 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 12 км. Административный центр муниципалитета расположен у реки Тирон.

Покровителями города считаются святой Роке и святая дева Наполитана.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Tormantos
 
 

Муниципалитеты Риохи
Населённые пункты Риохи